Pochled ist der deutsche Name mehrerer Orte in Tschechien

Pohleď, Gemeinde im Okres Havlíčkův Brod
Dolní Pohleď, Gemeinde im Okres Kutná Hora